Makronährstoff steht für:

 Makronährstoff, Hauptnährstoff eines Tiers, siehe Nährstoff #Tiere
 Makronährstoff, lebensnotwendiger Nährstoffe für die Ernährung einer Pflanze, siehe Hauptnährelement

Siehe auch:
 Mikronährstoff